Hypania är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ostroumouw 1897. Hypania ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Hypania